Il doppio del torneo di tennis Olbia Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filippo Messori e Vincenzo Santopadre che hanno battuto in finale Sergi Bruguera e Juan Antonio Marín 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (semifinali)
 Petr Kovačka /  Djalmar Sistermans (primo turno)

 David Škoch /  Michal Tabara (semifinali)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 2002